Lycke kan syfta på:

 Lycke, Alingsås kommun – en småort i Alingsås kommun i Västra Götalands län
 Lycke socken – en socken i Bohuslän som ingick i Inlands Södre härad
 Lycke landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Lycke församling – en församling i Göta Älvdalens kontrakt i Göteborgs stift
 Lycke kyrka –  församlingskyrka i Lycke församling i Kungälvs kommun
 Lycke distrikt – ett distrikt i Kungälvs kommun och Västra Götalands län 2016– 
 -lycke – ett ortnamnsefterled
Lycke, varumärke från Sofidel Sweden AB